Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Fever-Tree Championships 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Im Doppel qualifizierte sich ein Team, hinzu kam ein weiteres Team als Lucky Loser. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel und vier Teams im Doppel an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Juni 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in London